Vens steht für:

 Vens (Sembrancher), Ortschaft der Schweizer Gemeinde Val de Bagnes
 Ortsteil der Schweizer Gemeinde Conthey
 Ortsteil der italienischen Gemeinde Saint-Nicolas (Aostatal)
 Ortsteil der französischen Gemeinde Seyssel (Haute-Savoie)
 Ortsteil der österreichischen Gemeinde Vandans